Влади́мир Григоря́н:
 Григорян, Владимир Гамлетович (род. 1982) — российский художник.
 Григорян, Владимир Карапетович (род. 1931) — советский и армянский художник.
 Григорян, Владимир Маркович (1928—2001) — советский и армянский лингвист, филолог.
 Григорян, Владимир Яковлевич (1925—?) — советский и армянский актёр.